

Pessoas 
 Moses Montefiore
 Simon Sebag Montefiore

Localidades 
 Montefiore (Santa Fé)
 Montefiore dell'Aso
 Montefiore Conca

Outros 
 782 Montefiore

Desambiguação